Grand Prix Argentyny 1972 (oryg. Gran Premio de la Republica Argentina) – 1. runda Mistrzostw Świata Formuły 1 w sezonie 1972, która odbyła się 23 stycznia 1972, po raz 8. na torze Autódromo Oscar Alfredo Gálvez.

9. Grand Prix Argentyny, 8. zaliczane do Mistrzostw Świata Formuły 1.

Wyniki

Wyścig

Najszybsze okrążenie 
 Jackie Stewart – 1:13.66

Argentyna
1972
Argentyna w XX wieku